Baladi fait notamment référence à :

Patronymes 
 Viviane Baladi (née en 1963), mathématicienne franco-suisse.
 Alex Baladi (né en 1969), auteur suisse de bande dessinée.
 Lara Baladi (né en 1969), photographe égypto-libanaise.
  (né en 1971), acteur de théâtre et acteur de cinéma britannique.

Toponymes 
 , cours d'eau en Guinée.
 , rivière en République centrafricaine.
 , localité du Cameroun.

Races animales égyptiennes 
 La baladi, une race bovine.
 Le baladi, une race chevaline.
 , une race de lapins.

Divers 
 Helwa Ya Baladi, chanson en arabe de Dalida.
 Les Baladis, une ethnie d'Égypte.
 , groupe de musique américain.
 , musique folk égyptienne.